Jörgen Weibull ist der Name folgender Personen:

*Jörgen Weibull (Historiker) (1924–1998), schwedischer Historiker und Politiker (FP) 
Jörgen W. Weibull (* 1948), schwedischer Wirtschaftswissenschaftler